

Cinema i televisió 
  Diamondhead, un personatge de la sèrie de televisió  Ben 10 
 Diamond Head (pel·lícula), 1963
  The Diamond Head Game , un espectacle de jocs americans de 1975

Música 
 Diamond Head, una banda tradicional del heavy metal britànic formada el 1976
  Diamond Head  (àlbum de Head Head), el setè àlbum d'estudi de l'autor de Diamond Head
 Diamond Head (banda japonesa), una banda de pop / rock japonesa formada el 2000
 Diamond Head  (àlbum de Phil Manzanera), un àlbum de Phil Manzanera de 1975
 Diamondhead  (àlbum), un àlbum del 2008 del saxofonista de jazz David "Fathead" Newman
 "Diamond Head", una cançó instrumental de The Beach Boys de l'àlbum de 1968   Friends 
  "Diamond Head" (cançó), una cançó instrumental de The Ventures de l'àlbum de 1964 'Walk, Don't Run, Vol. 2 ''

Llocs 
 Diamond Head (Hawai), és un volcà a l'illa d'Oahu, a l'arxipèlag hawaià
 Diamondhead, Mississipi
 Diamond Head, un lloc de surf a França

Altres usos 
 Diamondhead (còmics), un personatge de Marvel Comics
  USS  Diamond Head  (AE-19), un vaixell de subministrament de municions de la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda de 1945
 Diamond Head, un Manga shojo de Setona Mizushiro publicat per Asuka .